św. Cyriak Rzymianin (zm. ok. 303-305) –  diakon, męczennik, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli
 św. Cyriak Eliasz Chavara (1805-1871) – założyciel karmelitów Maryi Niepokalanej

Zobacz też:
Błogosławiony Cyriak